BTX-vormfactor, een standaard voor moederborden 
 een mengsel van benzeen, tolueen en xyleen
 een afkorting van botulinetoxine